Puchar Beskidów 1985 – dwudziesta czwarta edycja pucharu. Odbył się on w dniach 22–23 marca w Wiśle. Była to czwarta edycja nie będąca organizowaną przez Międzynarodową Federację Narciarską.

Pierwszy konkurs indywidualny zwyciężył reprezentant NRD Kerst Rölz. Na drugim miejscu ze stratą niespełna punktu sklasyfikowany został jego rodak Ingo Lesser. Trzecie miejsce w zawodach zajął Polak Józef Pluskota. 

W drugim konkursie zwycięstwo odniósł Ingo Lesser wyprzedzając o cztery i pół punktu Polaka Janusza Dudę. Skład podium zawodów uzupełnił uplasowany ponownie na trzecim miejscu Józef Pluskota.

Końcowy triumf w klasyfikacji generalnej wywalczył Ingo Lesser przed Józefem Pluskotą oraz swoim rodakiem Kerstem Rölzem.

Terminarz 
Na podstawie danych

Wyniki zawodów

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

1985
1985 w sportach zimowych
1985 w polskim sporcie